AWB kan syfta på:

 AWB – en fraktsedel Air Waybill  som används vid flygtransport, se Flygfraktsedel
 AWB – en högerextremistisk grupp i Sydafrika, se Afrikaner Weerstandsbeweging
 AWB (musikalbum) – ett musikalbum från 1974 av Average White Band